Muuttosaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Muuttosaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,44, long 26,79), 
 Muuttosaari (ö i Mellersta Finland), Jyväskylä, 
 Muuttosaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,12, long 28,41), 
 Muuttosaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,96, long 26,69), 
 Muuttosaari (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis, 
 Muuttosaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,90, long 28,72), 
 Muuttosaari (ö i Södra Karelen), Imatra, 

Robotskapade Finlandförgreningar